Settsu (provincie), een Japanse provincie
 Settsu (Osaka), een stad in de Japanse prefectuur Osaka